Krasków :

 Krasków (Opole)
 Krasków (Basse-Silésie)
 Château de Krasków